Plan Totalnej Porażki
 Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 Polskie Towarzystwo Przyrodników
 Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 Północny Toruń Projekt
 Rossijskoje Tieleradio (Российское Телерадио)
 RTR Planeta po rosyjsku РТР Планета
 małopłytkowość poprzetoczeniowa
 Precision Time Protocol PTP IEEE1588
 Picture Transfer Protocol